

Patronyme 

 Amico Ricci (1794-1862), marquis, historien de l'Art italien ;
 Antonio Ricci ou Rizi ou Ricis, peintre baroque italien qui travailla en Espagne à la décoration de l'Escorial ;
 Arturo Ricci (1854-1919), peintre italien ;
 Bartolomeo Ricci (1490-1569), latiniste italien ;
 Berto Ricci (1905-1941), écrivain et journaliste italien, l'un des grands penseurs du fascisme ;
 Camillo Ricci (1590 - 1626), peintre italien du  ; 
 Catherine de Ricci (1522-1590), religieuse dominicaine italienne, canonisée en 1746 ;
 Christina Ricci (1980-), actrice américaine ;
 Fabio Ricci (1994-), joueur italien de volley-ball ;
 Federico Ricci (1809-1877), compositeur italien, frère de Luigi ;
 Francesco Ricci (1679-1755), cardinal italien ;
 Francesco Pasquale Ricci (1732-1817), compositeur et violoniste italien ;
 Francisco Ricci ou Rizi (1608-1685), peintre espagnol ;
 Franco Ricci (1916-1997), chanteur et acteur italien ;
 Franco Maria Ricci (1937-2020), éditeur, graphiste, bibliophile et collectionneur italien ;
  ;
 Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925), mathématicien italien, inventeur du calcul tensoriel ;
 Italia Ricci (1986-), actrice américaine d'origine italienne ;
 Jean-Claude Ricci (1947-), juriste et universitaire français, professeur de droit public, ancien directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;
 Juan Ricci (1600-1681), peintre baroque espagnol, fils d'Antonio Ricci ;
 Lella Ricci (1850-1871), soprano italienne, fille de Luigi ;
 Lorenzo Ricci (1703-1775), général des Jésuites ;
 Luigi Ricci (1805-1859), compositeur italien ;
 Luigi Ricci (1823-1896), photographe italien ;
 Luigi Ricci-Stolz (1852-1906), compositeur italien, fils de Luigi ;
 Marco Ricci (1676-1730), peintre italien de vedute ;
 Mario Ricci (1914-2005), cycliste italien ;
 Matteo Ricci (1552-1610), missionnaire jésuite, fondateur de la Mission catholique en Chine ;
 Michelangelo Ricci (1619-1682), mathématicien italien ;
 Nina Ricci (1882-1970), couturière française ;
 Nora Ricci (1924-1976), actrice italienne ;
 Ostilio Ricci (1540-1603), mathématicien italien ;
 Raphaëlle Ricci (1967-), animatrice de télévision (Star academy) et professeur de théâtre ;
 Renzo Ricci (1899-1978), acteur italien ;
 Roberto Ricci (1976), dessinateur de bande dessinée italien ;
 Ruggiero Ricci (1918-), violoniste américain ;
 Sandro Ricci (1974-), arbitre brésilien de football ;
 Scipione de' Ricci (1741-1810), évêque de Pistoie et de Prato ;
 Sebastiano Ricci (1659-1734), artiste italien ;
 Stefano Ricci (auteur) (1966-), auteur de bande dessinée italien ;
 Stefano Ricci (sculpteur) (1765–1837), sculpteur italien, exposé à la Galerie des Offices de Florence ;
 Seymour de Ricci (1881-1942), archéologue et historien de l'art français ;
 Umberto Ricci (1878-1957), homme politique italien, ministre de l'Intérieur du Royaume d'Italie ;
 Veronica Ricci (1988-), actrice américaine ;
 Vincenzo Ricci (1804-1852), homme politique italien, ministre de l'intérieur, ministre des finances et président du conseil du Royaume de Sardaigne ;
 Walter Ricci (1946-), coureur cycliste français.

Relations franco-chinoises 
 Instituts Ricci, centres d’étude de la culture chinoise, nommé en hommage à Matteo Ricci
 Grand Ricci, dictionnaire encyclopédique de langue chinoise, probablement l'ouvrage occidental le plus complet en la matière

Autres 
 Ricci, famille patricienne de Venise
 La Tour des Ricci,  tour du centre historique de Florence (Italie).
 Scalaire de Ricci, plus souvent appelé courbure scalaire, outil le plus simple pour décrire la courbure d'une variété riemannienne